Porterville (Canada)
 Porterville (Zuid-Afrika)
 Porterville (Californië)